Дмитрий Викторович Гаевой (19 января 1971) — российский футболист, нападающий и полузащитник.

Выступал за «Гастелло» Уфа, «Уралец» Нижний Тагил петербургские «Зенит», «Сатурн-1991» (в аренде), «Локомотив», «Динамо», БСК Спирово, ФК «Гатчина», «Носту» Новотроицк, «Салют-Энергия», казахстанский «Кайсар» Кзыл-Орда, ФК «Кондопога».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Нефтяник» Уфа
Игроки ФК «Уралец»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Локомотив-д» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Гатчина»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Кайсар»